Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie